27-й розыгрыш Кубка СССР состоялся с марта 1967 года по ноябрь 1968 года. Обладателем Кубка в четвёртый раз стало московское «Торпедо». Предыдущий обладатель Кубка московское «Динамо» выбыло в 1/8 финала. Первая стадия розыгрыша Кубка проходила в двенадцати зонах, победители которых встречались в финальном этапе.

11 команд: «Волга» (Ульяновск), «Волгарь» (Астрахань), «Динамо» (Махачкала), «Металлург» (Куйбышев), «Металлург» (Магнитогорск), «Неман» (Гродно), «Полад» (Сумгаит), СКА (Чита), «Спартак» (Йошкар-Ола), «Ангара» (Иркутск), сменившая название на «Аэрофлот», «Локомотив» (Красноярск), сменившая название на «Рассвет» — выступали в данном розыгрыше кубка два раза: первый раз как участники класса «Б» 1967 года в зональных играх зон РСФСР, в играх которого выбыли из кубка, второй раз — с 1/128 финала, как участники второй группы класса «А» чемпионата 1968 года.

Зональный этап

РСФСР

Зона 1 
В зональных матчах 1 зоны РСФСР играли команды игравшие в чемпионате СССР 1967.
 Зональный турнир.

Зона 2 
В зональных матчах 2 зоны РСФСР играли команды игравшие в чемпионате СССР 1967.
 Зональный турнир.

Зона 3 
В зональных матчах 3 зоны РСФСР играли команды игравшие в чемпионате СССР 1967. Команда «Урожай» (Славянск), участник этой зоны, в кубке СССР участия не принимала. Клуб «Тяжмаш» (Сызрань) по ходу розыгрыша изменил название на «Нефтяник».
 Зональный турнир.

Зона 4 
В зональных матчах 4 зоны РСФСР играли команды игравшие в чемпионате СССР 1967.
 Зональный турнир.

Зона 5 
В зональных матчах 5 зоны РСФСР играли команды игравшие в чемпионате СССР 1967.
 Зональный турнир.

Зона 6 
В зональных матчах 6 зоны РСФСР играли команды игравшие в чемпионате СССР 1967.
 Зональный турнир.

УССР

Зона Закарпатья 
 Зональный турнир.

Зона Крыма 
 Зональный турнир.

Средняя Азия 
В зональных матчах играли команды игравшие в классе «Б» Среднеазиатской зоны 1968 года.
 Зональный турнир.

группа 1, 1/4 финала

группа 2, 1/4 финала

группа 3, 1/4 финала

группа 4, 1/4 финала

1/2 финала

Финал

Казахстан 
Федерация футбола Казахской ССР не успела провести турнир среди команд, игравших в классе «Б» в Казахстанской зоне 1968 года, и ни один представитель этой зоны не был заявлен в финальную часть Кубка СССР.

Финальный этап 
В еженедельнике «Футбол», номер 2 за 1968 год опубликована информация о структуре первенства чемпионата страны. Во второй группе класса «А» первоначально должны были участвовать 80 команд (четыре подгруппы по 20 команд), эти 80 команд участвовали в жеребьевке финального турнира кубка СССР. В число этих 80 команд были две команды — «Металлург» Липецк и «Зенит» Ижевск, которые одновременно являлись победителями зональных соревнований. Позднее для игр в первенстве страны в каждую из подгрупп добавили по одной команде, и четыре команды — «Азовец» Жданов, «Звезда» Рязань, «Торпедо» Таганрог, «Селенга» Улан-Удэ не играли в финальной части кубка.

В еженедельнике «Футбол», номер 3 за 1968 (от 21 января) опубликована сетка розыгрыша кубка, в которой победители зональных турниров зон РСФСР уже написаны и именно, те кто выиграл финальные зональные матчи. Для игр в матчах 1/128 и 1/64 финала команды были разбиты на 12 зон. Команды каждой из четырёх подгрупп второй группы преимущественно играли с командами из этой же подгруппы. Победители 12 зон и 20 команд первой группы класса «А» составили пары 1/16 финала.

В финальный турнир кубка СССР допущены 107 команд
 20 команд первой группы класса «А»
 78 команд (из 84) второй группы класса «А»
 9 команд победителей зональных турниров

1/128 финала

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

«Торпедо» получило право на участие в Кубке кубков.

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru
 На сайте КЛИСФ (архивная страница)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1967 году
Футбол в СССР в 1968 году